«TEENick» — ориентированный на подростков телевизионный блок, который транслировался на «Nickelodeon». Блок запущен 4 марта 2001 года и продолжал вещание до 2 февраля 2009 года. Изначально «TEENick» вещал по воскресеньям с 6 до 9 вечера, а, начиная с 2004 года, начал также выходить в эфир по субботам с 8 до 10 вечера вместо популярного блока «SNICK», которая транслировался с 1992 года. Первоначально ведущим блока был Ник Кэннон, а затем Джейсон Эверхарт, также известный как Джей Буги.

16 января 2007 года «TEENick» также начал вещание на телеканале «The N» в качестве программного блока. В эфире блок продержался до 12 мая 2007 года, но затем был возвращён в эфир 1 марта 2008 года. После чего в блок были включены такие шоу как «Ромео!», «АйКарли», «Боишься ли ты темноты?», «Дрейк и Джош», «Всякая всячина», «H2O: Просто добавь воды» и «Детки подросли». 3 августа 2009 года блок «TEENick» был убран с телеканала «The N» опять.

28 сентября 2009 года «TEENick» вернулся в эфир как телеканал «TeenNick», который ранее назывался «The N». Сейчас «TeenNick» в эфире 24 часа в сутки.

Программы 
Программы, которые показывали на «TEENick» (в скобках указаны дата начала и конца показа на «TEENick»).
 Мистические файлы Шелби Ву (2001)
 Боишься ли ты темноты? (2001)
 Хангин и мистер Купер (2001)
 Тайный мир Алекс Мак (2001)
 Кинан и Кел (2001)
 100 добрых поступков Эдди Мак-Дауда (2001—2003)
 Кейтлин путь (2001—2003)
 Кузен Скитер (2001—2003)
 Братья Гарсиа (2001—2004)
 Кларисса всё объяснит (2001)
 Таина (2001—2003)
 Шоу Аманлы (2001—2006)
 Шоу Ника Кэннона (2002—2003)
 Как говорит Джинджер (2002—2004)
 Всякая всячина (2002—2005)
 Клулесс (2003)
 Сабрина — маленькая ведьма (2003—2005)
 Жизнь и приключения робота-подростка (2003—2004)
 Ромео! (2003—2006)
 Нетакая (2004—2007)
 6teen (2005—2006)
 Это только игра (2006)
 Это только Джордан (2007—2008)
 Танцы до заката (2008)
 Ned’s Declassified School Survival Guide (2004—2009)
 Дрейк и Джош (2004—2009)
 Зоуи 101 (2005—2008)
 The Naked Brothers Band (2007—2009)
 АйКарли (2008)
 H2O: Просто добавь воды (2009)
 True Jackson, VP (2008—2009)

Детские телеканалы
Развлекательные телеканалы